Die Bezeichnung Rondeletia bezieht sich auf:

 Rotmäulige Walkopffische
 Rondeletia (Pflanzengattung) aus der Familie der Rötegewächse #Unterfamilie Cinchonoideae